Nevşehir ou Nevexequir, anteriormente chamada Muşkara, é uma cidade da Turquia situada na região histórica e turística da Capadócia, na região administrativa da Anatólia Central. É capital do distrito () e província homônima. De acordo com o censo de 2009, a população do distrito era de , dos quais  moravam na cidade de Nevşehir. A cidade encontra-se a uma altitude de  e a  a sul da capital Ancara.

Alguns historiadores sugerem que Nevşehir pode ser a sucessora da antiga cidade de Níssa (), sede da diocese onde o eminente teólogo e Padre da Igreja Gregório de Níssa foi bispo, uma hipótese a que os acadêmicos modernos não dão muito crédito.

História 

Surge como pequena colônia hitita nos declives do monte Kahveci, vale do rio Hális ou Quizil Irmaque . Por volta do , a região é dominada pelo Império Assírio, depois pelos Medos e, em seguida, pelos persas aquemênidas, durante o reinado do imperador Ciro, o Grande, em  Em , Alexandre, o Grande, derrota os persas. Depois de sua morte, a Capadócia cai sob o domínio da dinastia de Ariobarzanes do Reino da Capadócia, passando a ter Mázaca (atualmente, Caiseri) como capital. Durante o reinado do imperador Tibério, o reino capadócio torna-se parte do Império Romano como província Capadócia.

Segundo algumas fontes, os abrigos no subsolo em torno de Nevşehir e Göreme foram originalmente construídos para servir de esconderijo durante as perseguições por parte das autoridades romanas, mas há quem suponha que os mais antigos podem remontar ao tempo dos hititas, há mais de  anos. Muitas das igrejas, escavadas nas rochas de tufo, datam dos primeiros anos do cristianismo.

Mesmo depois de Teodósio ter tornado o cristianismo a religião oficial do Império, os subterrâneos continuam a oferecer proteção para a população local no período das incursões dos persas sassânidas, por volta de 604, durante o Primeiro Califado, . Quando a iconoclastia se tornou política de estado, entre nos séculos VIII e IX, no Império Bizantino, as cavernas de Nevşehir tornaram-se, mais uma vez, abrigos aos que tentavam escapar às perseguições.

O castelo na colina data do período bizantino, quando a região ficava em uma posição de linha de frente durante as guerras contra o Califado.

Na batalha de Manziquerta, em 1071, o imperador bizantino  foi derrotado pelo sultão seljúcida Alparslano. Tal evento levou à ocupação da Anatólia pelos seljúcidas, em 1074, e Nevşehir, bem como o toda a região, passam a fazer parte do Sultanato de Rum. A região cai sob o domínio do Beilhique da Caramânia, em 1328, e, finalmente, sob domínio do Império Otomano, em torno de 1487, quando é renomeada Muşkara. Até o início do , a cidade se mantém como um assentamento relativamente insignificante.

A moderna Nevşehir deve sua fundação ao grão-vizir e genro do sultão otomano , Nevşehirli Damat İbrahim Paşa, nascido em Muşkara e, portanto, muito interessado em seu desenvolvimento como cidade. A pequena vila de apenas 18 casas, formalmente sob administração da kaza (denominação dos distritos, durante o Império Otomano) de Ürgüp, foi rapidamente transformada com a construção de mesquitas (Mesquita Kurṣunlu), fontes, escolas, refeitórios, hospedarias e casas de banhos, e seu nome foi trocado Muşkara para Nevşehir ("nova cidade" em persa e em turco otomano).

Nevşehir na atualidade 
As tradicionais fontes de riqueza da cidade, tecelagem de tapetes e viticultura, foram superadas pelo turismo, por causa da proximidade das habitações trogloditas, cidades subterrâneas, chaminés de fadas, caravançarais e das famosas igrejas e mosteiros, muitos deles escavados nas rochas, nomeadamente os de Göreme.

Notas e referências

Ligações externas

Capadócia
Localidades da Turquia
Nevşehir (província)
Capitais de província da Turquia